Rodenbach är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Georges Rodenbach (1855–1898), belgisk författare
 Albrecht Rodenbach (1856–1880), belgisk författare